— японская фамилия. Известные носители:
 Нагацука, Кёко (род. 1974) — японская теннисистка.
 Нагацука, Кёдзо (род. 1945) — японский актёр.
 Нагацука, Такаси (1879—1915) — японский танка-поэт, литературный критик и писатель.
 Нагацука, Томохиро (род. 1978) — японский велосипедист.